Wodan (Angelsaksisch: Woden), een Germaanse godheid
Woden (Iowa), een plaats in de staat Iowa in de Verenigde Staten
Woden (band), een Viking-metalband
Woden (motorfiets), een Britse racemotor

Plaatsen in Bulgarije
Voden (Chaskovo), een dorp in gemeente Dimitrovgrad, oblast Chaskovo
Voden (Jambol), een dorp in gemeente Boljarovo, oblast Jambol
Voden (Plovdiv), een dorp in gemeente Parvomaï, oblast Plovdiv
Edessa (Griekenland), in Zuid-Slavische talen Voden geheten